Anguillule est le nom vernaculaire donné à plusieurs nématodes, vers ronds, qui vivent dans le sol et sur certaines plantes. Ils sont souvent minuscules, microscopiques. Ils ne dépassent pas en général 0,2 à  de longueur, mais quelques espèces atteignent cependant 5 à . Ils sont filiformes, incolores et transparents, vivant dans le sol, dans les plantes et les matières animales en décomposition.

Espèces nommées « anguillule » 
 Anguillule - Strongyloïdes  et surtout Strongyloides stercoralis
 Anguillule du blé niellé - Anguina tritici
 Anguillule des céréales et des bulbes - Ditylenchus dipsaci
 Anguillule des chrysanthèmes - Aphelencoides ritzemabosi
 Anguillule des feuilles de riz - Aphelencoides besseyi
 Anguillule du fraisier et des fougères - Aphelencoides fragariae
 Anguillule des prairies - Pratylenchus pratensis
 Anguillule des racines des agrumes - Tylenchulus semipenetrans
 Anguillule des tiges - Ditylenchus dipsaci
 Anguillule du vinaigre - Turbatrix aceti
 etc.

Caractéristiques communes 
Les anguillules habitent des sols de tous les climats, souvent jusqu'à une profondeur de 1,5 à  dans les sols sablonneux. Ils vivent également sous les rivages maritimes, dans les eaux douces, les eaux d'égouts, les cuves à vinaigre, les cartons à bières, les couches de champignons.

Ils se présentent en général, sous forme de vers dotés d'une épaisse cuticule superficielle d'anneaux. Certains sont porteurs de virus et transmettent des maladies comme l'anguillulose ou la strongyloïdose, une parasitose humaine provoquée par un parasitisme duodénal de ce ver qui, dans certains cas, peut se transformer en une infection au pronostic sévère. Par exemple heterodera rostochiensis est un parasite de la racine de la pomme de terre et Strongyloides stercoralis est responsable de l'anguillulose humaine.

Pour se déplacer, les anguillules ont besoin d'eau ou d'humidité. Ils peuvent néanmoins survivre au dessèchement pendant longtemps. Ainsi des scientifiques ont pu observer, pour certaines espèces, une survie pendant vingt ans dans une masse d'ouate de coton sèche.

Si certains anguillules meurent par manque d'oxygène, dans les sols inondés, d'autres peuvent survivre à une immersion en eau de mer.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Parasitose

Liens externes 
 Épidémiologie de l'anguillulose http://www.gastronomiac.com/dictionnaire_du_vin_/anguilulle/

Animal parasite (nom vernaculaire)
Nématode (nom vernaculaire)
Nom d'animal ambigu

Nématode phytopathogène